Proba de 10 km maraton masculin de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc pe 5 august 2021 la Odaiba Marine Park.

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

Referințe

Natație la Jocurile Olimpice de vară din 2020